Наровча́т — топоним.

 Наровчат — село в России, административный центр Наровчатского района Пензенской области.
 Наровчат — деревня Волче-Вражского сельсовета Тамалинского района Пензенской области.